Linia zasilająca – linia wężowa od nasady hydrantu lub nasady tłocznej pojazdu pożarniczego do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika samochodu pożarniczego.

Zobacz też
linia gaśnicza
linia główna
linia ssawna

Środki i sprzęt gaśniczy